Chattahoochee pode se referir a:

Localidades 
Chattahoochee - uma cidade no Condado de Gadsden, Flórida;
Rio Chattahoochee - um rio da Geórgia, Alabama e Flórida;
Condado de Chattahoochee - um condado em Columbus, Geórgia, uma área metropolitana;

Entretenimento 
Chattahoochee (filme) - um filme de 1989 estrelado por Gary Oldman e Dennis Hopper;
Chattahoochee (canção) - uma canção de 1993 por Alan Jackson